Ruddins ist der Familienname folgender Personen:

 Kimberly Ruddins (* 1963), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Lindsey Ruddins (* 1997), US-amerikanische Volleyballspielerin